Le terme sulfure de molybdène peut désigner l'un des deux sulfures du molybdène :

 disulfure de molybdène ou sulfure de molybdène(IV), MoS2
 trisulfure de molybdène ou sulfure de molybdène(VI), MoS3

Molybdene